Ел Есполон има више значења:

 Ел Есполон, Ла Кабеза дел Виборон (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Есполон (Каторсе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Есполон (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику